Petar (ime), ime
 Sveti Petar, apostol i prvi biskup Rima
 Arhont Petar, arhont dukljanski, prvi crnogorski povijesni vladar
 Petar I. Petrović Njegoš, crnogorski vladar, kanoniziran kao Sv. Petar Cetinjski
 Petar II. Petrović Njegoš, crnogorski vladar, mitropolit i pjesnik
 Petar I. Aleksejevič Romanov (Petar I. Veliki)
 Petar Svačić
 Petar I. Bugarski
 Petar II. Karađorđević, posljednji jugoslavenski kralj
 Petar II., car Rusije
 Petar III., car Rusije